José López – giocatore di baseball venezuelano
José López Domínguez – politico spagnolo
José López Portillo – politico messicano
José López Rega – politico argentino
José Alfredo López – calciatore e dirigente sportivo argentino
José Cano López – calciatore spagnolo
José Luis López -calciatore costaricano 
José María López –  pilota automobilistico argentino
José Salazar López – cardinale messicano
José López - calciatore messicano naturalizzato statunitense